Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Istanbul Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Istanbul hostil úvodní ročník obnovené antukové události a vůbec první turecký turnaj v rámci okruhu ATP Tour.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Švýcar Roger Federer, jenž ve finále zdolal uruguayskou turnajovou trojku Pabla Cuevase po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý pátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Open
ATP World Tour 2015
Tenis v Turecku v roce 2015